Гу́вер () — англомовне прізвище і топонім походженням від німецького імені Губер.

Персоналії 
 Герберт Гувер (; 1874—1964) — тридцять перший президент США з 1929 до 1933, від Республіканської партії.
 Джон Едгар Гувер (; 1895—1972) — американський державний діяч, який займав пост директора Федерального бюро розслідувань протягом майже півстоліття (1924—1972).
 Ерна Шнайдер Гувер (;  1926) — американська математик, що здобула популярність завдяки винаходу комп'ютеризованого методу розподілу дзвінків.
 Лу Гувер (; 1874—1944) — дружина Президента США Герберта Гувера і Перша леді США.
 Мікаела Гувер (нар. 1984) — американська актриса ірано-італійського походження.
 Ріккі Гувер () — американський музикант, бізнесмен, та перукар.
 Рон Гувер (; 1966) — канадський хокеїст, що грав на позиції лівого нападника.

Топонім 
 Гувер (Алабама) () — місто в США, в центральній частині штату Алабама, за 13 км від Бірмінгема.
 Дика територія Гувер () — дика територія в горах Сьєрра-Невада в Каліфорнії, США.

Див. також 
 Гребля Гувера () — унікальна гідротехнічна споруда у США, бетонна гребля заввишки 221 м й гідроелектростанція, споруджена в нижній течії річки Колорадо.
 932 Гуверія — астероїд.

Посилання